Brekilien steht für:

 Yann Brekilien (1920–2009), bürgerlich Jean Sicard, französischer Beamter und Schriftsteller
 Brocéliande, bretonisch Brekilien, ein sagenumwobenes Waldgebiet in der Bretagne